Avenol bezeichnet:

 Joseph Avenol (1879–1951), französischer Politiker und Diplomat
 Avenol (Antioxidans), ein antioxidativ wirkendes Hafermehlextrakt